Sisinios (griechisch Σισίνιος), lateinisch Sisinnius oder Sisinius ist der Name von

 Sisinios, Märtyrer (−320/323)
 Sisinnius, Heiliger, Märtyrer (−397), Sanzeno
 Sisinios I., Bischof von Konstantinopel (426–427)
 Sisinnius,  Papst (708)
 Sisinios II., Patriarch von Konstantinopel (996–998)

Siehe auch:
 St. Sisinius (Laas)
 Sisinnius (Begriffsklärung)